Detroit -  cidade mais populosa do estado do Michigan
Ou ainda:
Detroit (Alabama)
Detroit (Illinois)
Detroit (Oregon)
Detroit (tabaco) - marca de tabaco da empresa portuguesa "Tabaqueira"

Desambiguações de topônimos